Superisligaen 2016-17, der som følge af et sponsorat fra Dansk Metal blev spillet under navnet Metal Ligaen, var den 57. sæson af den bedste danske ishockeyliga, og den var samtidig turneringen om det 60. danmarksmesterskab i ishockey for mænd. Turneringen havde, ligesom den foregående sæson, deltagelse af ti hold, som spillede en femdobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 45 grundspilskampe til hvert hold. Fra grundspillet gik nr. 1-8 videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af syv kampe, og en bronzekamp over to kampe.

Finalen var et opgør mellem de forsvarende mestre, Esbjerg Energy, der sluttede grundspillet på fjerdepladsen, og Gentofte Stars, der blev nr. 6 i grundspillet, og som var i DM-finalen for første gang, og som endvidere var den første sjællandske finalist siden 2002. Mesterskabet blev vundet af Esbjerg Energy, som vandt finaleserien med 4-1, og som afgjorde serien ved at vinde finale nr. 5 med 4-3 efter sudden death i Esbjerg den 16. april 2017, hvor Jared Knight scorede det afgørende mål efter 5:11 i anden overtidsperiode. Dermed vandt Esbjerg Energy mesterskabet for anden gang, mens det var syvende DM-titel for moderklubben Esbjerg IK, men det var første gang, at et Esbjerg-hold formåede at vindet titlen to sæsoner i træk. Til gengæld var det første gang nogensinde, at Gentofte Stars vandt DM-medaljer.

Bronzemedaljerne blev for fjerde sæson i træk vundet af Frederikshavn White Hawks, der var sluttet på tredjepladsen i grundspillet, og som i bronzekampen vandt over grundspillets nr. 2, Odense Bulldogs, med en samlet målscore på 9-2 over to kampe.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af de samme 10 hold som i den foregående sæson.

Kilde: Eliteprospects.com

Stillinger og resultater

Grundspil

Format 

De ti hold spillede en femdobbelt turnering alle-mod-alle, hvilket gav 45 kampe til hvert hold. De fem lavest placerede hold fra den foregående sæson havde 23 hjemmekampe, mens de øvrige fem hold måtte nøjes med 22 hjemmekampe.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De otte bedst placerede hold gik videre til kvartfinalerne.

Stilling

Kampe

Kampprogram

Tilskuerstatistik

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af de otte bedste hold i grundspillet og afvikles som en cupturnering, hvor alle opgør bliver spillet bedst af syv kampe, bortset fra bronzekampen. Uafgjorte kampe afgøres i sudden death, hvor holdene spiller overtidsperioder a 20 minutter med fire markspillere og en målmand indtil først scorede mål.

Femte kamp af kvartfinaleserien mellem Aalborg Pirates og Gentofte Stars blev først afgjort efter 111 minutter og 1 sekunds spil, hvor Ryan McDonough scorede det afgørende mål til 4-3, og kampen indskrev sig dermed som den tredjelængste slutspilskamp i Superisligaen, siden man i sæsonen 2003-04 indførte sudden death uden tidsbegrænsning.

Kvartfinaler 
Kvartfinalerne havde deltagelse af de otte bedst placerede hold i grundspillet. De fire bedst placerede hold i grundspillet valgte i seedningsrækkefølge selv deres modstandere i kvartfinalerne blandt de hold, der sluttede grundspillet på 5.- til 8.-pladsen. Vinderen af grundspillet, Aalborg Pirates, var førstevælger og valgte grundspillets nr. 6, Gentofte Stars, som kvartfinalemodstander. Derefter valgte Odense Bulldogs holdet, der sluttede grundspillet på 8.-pladsen, Rungsted Seier Capital. Frederikshavn White Hawks havde tredjevalget og valgte Herning Blue Fox som modstander, hvilket efterlod lokalrivalerne SønderjyskE Ishockey som modstander til grundspillets nr. 4, de forsvarende mestre fra Esbjerg Energy.

Semifinaler 

Semfinalerne havde deltagelse af de fire vindere af kvartfinalerne. Det højst seedede af de tilbageværende hold, Odense Bulldogs, valgte selv sin modstander i semifinalerne blandt de to lavest seedede tilbageværende hold, og fynboernes valg faldt på Gentofte Stars.

Bronzekamp 

Kampen om bronzemedaljerne var et opgør mellem de to tabende semifinalister og afvikledes i form af to kampe, hvor den samlede målscore afgjorde opgøret. Frederikshavn White Hawks vandt den første kamp på hjemmebane med 6-2, og da vendelboerne kom foran med 3-0 i første periode i returopgøret i Odense dagen efter, var det mere eller mindre en formsag for de forsvarende bronzevindere at sikre sig DM-bronzemedaljerne for fjerde sæson i træk.

Finale 

Finalen var et opgør mellem de to vindere af semifinalerne og spilledes bedst af syv kampe. Gentofte Stars var i DM-finalen for første gang nogensinde.

Tilskuerstatistik

Hædersbevisninger

All star-hold

Månedens spiller 

Månedens spiller i Metal Ligaen modtog som præmie et ur sponsoreret af Tissot.

Se også 
 Divisionen 2016-17
 Metal Cup 2016-17

Kilder / eksterne henvisninger 
Metal Ligaen
Danmarks Ishockey Union

Noter 

Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2016
Ishockey i 2017